Baron, Gard
 Baron, Gironde
 Baron, Oise
 Baron, Saône-et-Loire